Юнгфрау ():

 Юнгфрау — одна из самых известных горных вершин Швейцарии.
 «Юнгфрау» — зубчатая железная дорога в Бернских Альпах кантона Берн в Швейцарии.
 «Юнгфрау» — марафон по горному бегу, проводящийся в кантоне Берн.